Stella maris est une expression latine signifiant étoile de mer. Il est donné à différents éléments :
 Astronomie :
 Stella Maris ou étoile de la mer est un nom donné à Alpha Ursae Minoris ;
 Religieux :
 Stella Maris était une épithète latine de la déesse Isis ;
 Marie, étoile de la mer (ou Stella Maris) est un des titres donnés à Marie de Nazareth ;
 Stella Maris est le nom d'un monastère de Carmes sur le Mont Carmel ;
 Arts et lettres :
 Stella maris est un poème d'André Lemoyne ;
 Stella Maris est un chœur parisien de musique vocale, au répertoire essentiellement a cappella ;
 Stella Maris, roman de Cormac McCarthy (2022) ;
 Stella Maris, roman de William John Locke (1913). Adapté deux fois au cinéma :
 Stella Maris est un film américain réalisé par Marshall Neilan (1918) ;
 Stella Maris est un film américain réalisé par Charles Brabin (1925 - Remake du précédent).

 Sociétés et entreprises :
 Stella Maris (gens de mer) est une agence pour les gens de mer ;
 Stella Maris est un village de vacances, situé à Stella-Plage, près du Touquet.
 Bâtiments :
 Stella Maris est un gratte-ciel en construction à Dubaï.